Tomáš Konečný ist der Name folgender Personen:

* Tomáš Konečný (Radsportler) (* 1973), tschechischer Radsportler
 Tomáš Konečný (Tischtennisspieler), tschechischer Tischtennisspieler